Étienne Chevalier peut faire référence à :
 Étienne Chevalier (vers 1410-1474), un grand commis des rois de France  et  ;
 Étienne Chevalier (1750-1828), un homme politique français ;
 Étienne Chevalier (1910-1982), un peintre français.